Поти:

 Поти — город в Грузии.
 Поти (порт) — морской порт грузинского города Поти.
 Поти, Том (род. 1977) — профессиональный американский хоккеист.